Tokarew bzw. Tokarewa (weibliche Form) oder Tokareva ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Igorewna Tokarewa (* 1986), russische Biathletin
 Boris Sergejewitsch Tokarew (1927–2002), sowjetischer Leichtathlet
 Fjodor Wassiljewitsch Tokarew (1871–1968), sowjetischer Waffenkonstrukteur
 Masha Tokareva (* 1981), deutsch-russische Schauspielerin

 Sergei Alexandrowitsch Tokarew (1899–1985), sowjetischer Ethnologe und Religionswissenschaftler
 Wadim Alexandrowitsch Tokarew (* 1972), russischer Boxer
 Waleri Iwanowitsch Tokarew (* 1952), russischer Kosmonaut
 Wiktorija Samuilowna Tokarewa (* 1937), russische Schriftstellerin
 Willi Iwanowitsch Tokarew (1934–2019), russischer Schlagersänger
 Wjatscheslaw Tokarew (* 1986), kasachischer Eishockeyspieler

Tokarew bezeichnet:
 Tokarew SWT-40, Gewehr
 Tokarew TT-33, Pistole
 Tokarew-Insel, Insel vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika

Tokarev bezeichnet
 Tokarev – Die Vergangenheit stirbt niemals, einen US-amerikanischen Film von 2014 mit Nicolas Cage

Siehe auch:
 Kap Tokarew